Verfolgte Unschuld steht für
 das Theatersujet Verfolgte Unschuld
 Eine Trilogie von Theaterstücken namens MutProbe, UmTausch und RollenSpiel von Alan Ayckbourn, englisch Damsel in Distress, die 2001 uraufgeführt wurden. 
 Clitandre, Ou l’innocence persécutée (C, oder die verfolgte Unschuld, 1631), ein Theaterstück von Pierre Corneille
 Eine verfolgte Unschuld, Theaterstück von Anton Langer 1876
 Unschuldig verfolgt, Filmdrama von Scott Elliott 1999

Siehe auch:
 Unschuld (Begriffsklärung)
 Ein Fräulein in Nöten